Théodore Bonnet est un réalisateur français. Il se fait connaître pour son travail sur le web, parmi lesquels plusieurs courts-métrages pour Cyprien Iov ou le Studio Bagel et des clips vidéos pour Squeezie.

Biographie 

Théodore Bonnet commence sa carrière en 2011 en intégrant Idz Prod puis l'année suivante le collectif Studio Bagel. Ce dernier lui confie en 2014 la chaîne Bapt et Gaël, pour laquelle il réalise plus de soixante vidéos. En 2015, il réalise Technophobe et Assassin des templiers, pour Cyprien et Norman, les deux vidéos les plus vues de l'année sur YouTube.

Courts-métrages 
 2014 : Reel 2014
 2014 : Watch Dogs : Le Téléphone perdu pour CyprienGaming
 2014 : Coucougnette pour Bapt&Gael (Baptiste Lorber et Gaël Mectoub)
 2014 : Les Super-héros pour Bapt&Gael
 2014 : La Rencontre pour Bapt&Gael
 2014 : La Planète des singes pour Films Actu
 2015 : Technophobe pour Cyprien
 2015 : Le Hater pour Cyprien
 2015 : Projet Almanac pour Films Actu
 2015 : Avengers v. YouTube pour Films Actu
 2015 : La Cryogénisation pour Bapt&Gael
 2015 : Trader Cameraman pour Bapt&Gael
 2016 : La Cartouche pour Cyprien
 2016 : Les Jours de la semaine pour Norman
 2017 : Le Matrisme pour Bapt&Gael
 2018 : La Première Fois pour Squeezie
 2022 : Who pour Squeezie

Studio Bagel 
 2014 : La Main
 2014 : Martin le pingouin
 2015 : Rencontre de trois types
 2015 : 91.1 FM
 2015 : Y a-t-il une hôtesse dans l'avion ?
 2015 : La Traque
 2016 : Clash d'astéroïde
 2016 : Le Concours d'apnée
 2016 : Le Prof d'art

Vidéos virales 
 2013 : Inside Xbox One de CyprienGaming
 2013 : Comment gagner  euros par seconde de Norman
 2014 : Le Syndrome PLUS de CyprienGaming
 2014 : Kinect Sports Rivals : L'Affrontement ! de CyprienGaming
 2014 : La Conspiration de Natoo
 2014 : Le Rêve de Mister V de CyprienGaming
 2014 : Battlefield Hardline version Mallard
 2018 : Ah t'es là toi, sketch pour la promotion de l'album Morale 2luxe du rappeur Roméo Elvis
 2022 : On a fait le plus grand où est Charlie du monde (ouéskilé) (#1 et #2) pour Squeezie avec Joyca, Amine, Billy, Vladimir Cauchemar , Inoxtag, Maskey et Michou.
 2022 : Y'a quoi derrière la porte pour  Squeezie avec Seb, Amine, Billy

Pour la télévision 
Canal+
 2013 : La Photo de profil (Le Before du Grand Journal)
 2013 : La Mère de Nora (Le Before du Grand Journal)
 2016 : Spécial Noël (Balek)
 2017 : Ni crocodile, ni cuisine (Balek)
 2017 : À couteux tirés (Balek)
 2017 : Le Multijeux (Balek)
 2017 : À cœur ouvert (Balek)
 2017 : Le Prix Juste (Balek)
 2017 : Des gifles et des lettres (Balek)
 2017 : L'Ultime épisode (Balek)

 France 2
 2016 : Les Non-voyants (Actuality : Le Message de Mathieu Madénian et Thomas VDB)
 2016 : La Prim'vert (Actuality)

Séries télévisées 
 Filles d'aujourd'hui :
 Saison 1 : Jessica Blog (épisode 1), Stéphanie Lepointe, Coco Coon (épisodes 9 à 10), Céline Borniol (épisode 13)
 Saison 2 : Virginie Leny, Barbara Lipol, Charlotte de Travelling, Anne de Bennef (épisodes 1 à 4), Nikki Paint, Héloïse Perform (épisodes 8 à 9)

Clips vidéos 
 2014 : On se fait un Fifa ? pour CyprienGaming
 2015 : Assassin des templiers pour Norman
 2016 : Je sais pas danser pour Natoo
 2017 : Overwatch rap battle pour Squeezie
 2017 : Zelda pour Norman
 2018 : Pas tout seul pour Squeezie
 2018 : Nous aussi 2 pour Bigflo et Oli
 2018 : Freestyle de Twitter pour Squeezie ft. Bigflo et Oli
 2018 : I Feel a Man pour Frenetics
 2018 : 1990 VS 2000 pour Squeezie
 2019 : Bye Bye pour Squeezie ft. Joyca
 2019 : Mirador pour Kezah ft. Freddy Gladieux
 2020 : Guépard pour Squeezie ft. Némir
 2021 : Mario Kart pour Squeezie
 2021 : Time Time pour Trei Degete
 2021 : Offishal pour Ambiance Skandal

Notes et références

Liens externes 
 
 
 
 

Réalisateur français
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)